Above the Earth, Below the Sky é o segundo álbum de estúdio da banda If These Trees Could Talk, lançado em 2009.

Lista de faixas

Ver também 

 2009 na música

Álbuns de 2009